Carne se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Phillip B. Carne
 Walter Mervyn Carne